Ruus ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Ruus, Geburtsname von Ingrid Rüütel (* 1935), estnische Volkskundlerin und Philologin
 Marcus Ruus (* 1994), schwedischer Skilangläufer
 Neeme Ruus (1911–1942), estnischer Politiker